Карина Ломбард () је америчка глумица, рођена 21. јануара 1969. године на Тахитију.

Филмографија 

|-
| 1987. || || -{L'île}- || Ивоа| ТВ мини-серија
|-
| 1991. || || -{The Doors}- || -{Warhol Actress}-| 
|-
| 1993. || || -{Wide Sargasso Sea}- || Антвонет Косвеј| 
|-
| 1993. || Фирма || -{The Firm}- || девојка на плажи| 
|-
| 1994. || Легенда о јесени || -{Legends of the Fall}- || Изабел „Избел II" Декер/Изебел Декер Ладлоу| 
|-
| 1996. || Последњи осветник || -{Last Man Standing}- || Фелина| 
|-
| 1997. || || -{Kull the Conqueror}- || Зарета| 
|-
| 1998. || || -{Exposé}- || Амбер Колинс| 
|-
| 1998. || || -{Early Edition}- || Самија Вотс| епизода: "-{Mum's the Word}-"
|-
| 1998. || || -{The Violent Earth}- || Ана Темару| ТВ мини-серија
|-
| 1999. || || -{The Seventh Scroll}- || Ројан| ТВ мини-серија
|-
| 2000. || || -{Murder at the Cannes Film Festival}- || инспектор Рене Рено| ТВ филм
|-
| 2001. || || -{Deception}- || маргарет| 
|-
| 2001. || || -{Guardian}- || Кетрин Крос| 
|-
| 2004. || || -{Big Kiss}- || Лиз| 
|-
| 2004. || || -{Dr. Vegas}- || Џесика Роудс /Црна удовица| епизода: "-{All In}-"
|-
| 2004–2009.
|
| -{The L Word}-
| Марина Ферер
| 16 епизода
|-
| 2005–2006.
|
| -{The 4400}-
| Алана Марева
| 14 епизода
|-
| 2007. || || -{Secrets}- || Клод Перкинс| 8 епизода
|-
| 2007. || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Пипа Санчез| епизода: "A La Cart"
|-
| 2009. || || -{Rescue Me}- || Женевив| 6 епизода
|-
| 2010. || || -{Le fils à Jo}- || Алис Хамилтон| 
|-
| 2011. || Место злочина: Њујорк || -{CSI: NY}- || Ева Мартинез| епизода: "-{Holding Cell}-"
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 -{Website}- 

Рођени 1969.
Америчке глумице
Биографије живих особа